Certosa di Pavia — comuna italiana da Lombardia
 Diocese de Pavia — diocese católica na Itália
 Pavia — cidade e comuna na Itália
 Pavia (Mora) — freguesia no concelho de Mora, Portugal
 Rio Pavia — rio no concelho de Viseu, Portugal

Desambiguações de topônimos